

Саутолд — місто, штат Нью-Йорк
 Саутолд — переписна місцевість, штат Нью-Йорк